Polisens grader i Bulgarien visar den hierarkiska ordningen vid den bulgariska polisen.

Referenser 
 Bulgariska Wikipedia: Полиция на България

Polis
Tjänstegrader inom polisen
Bulgariens administration